Plusieurs navires ont porté le nom de Normandie, d'après la région du même nom.

Civils 
 la Normandie, un bateau à roues à aubes qui assurait la liaison Le Havre-Rouen et fut affrété par le gouvernement en 1840 pour participer au transfert des cendres de l'Empereur entre Cherbourg (où il était arrivé sur la Belle Poule) et Val-de-la-Haye (un peu avant Rouen) ;
 La Normandie, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique (1883-1912).
 Le Normandie, un paquebot de la Compagnie générale transatlantique (CGT) (1935-1946) ;
 Le Normandie, un ferry opéré par Brittany Ferries mis service en 1992.

Militaires 

Plusieurs navires de la Marine française ont porté ce nom :
 la , une frégate cuirassée de  lancé en 1860 ;
 la Normandie, un cuirassé de classe Normandie dont la construction, commencée en 1913, est arrêtée en 1924 ;
 la , une frégate multi-missions, devait porter le nom de Normandie avant d'être vendue à l'Égypte ;
 la , une frégate multi-missions de la classe Aquitaine, mise en service en 2020. 

Nom de bateau de la Marine française